Suserana é um termo que surge com o feudalismo. Neste caso, a suserana é a senhora por quem o vassalo tem amor, este está ligado à senhora por um laço de vassalagem, ou seja, tem o dever de a servir. Em relação à reprocidade do amor, o vassalo "trovador, jogral", o vassalo ama de acordo com o código vigente na época, isto é, o trovador nunca deve revelar o nome da "mia Senhor", correndo o risco de quebrar todos os elos de ligação à "mia Senhor", por seria considerado uma falta, o desobedecer ao código de cortesania da época. Ao quebrar o código, o trovador podia ser enviado para outras cortes ficando, assim, longe da suserana, sem mais a poder cortejar. O trovador,normalmente, não é correspondido, contudo as "Senhor" da época gostavam de ser cortejadas, mas ao não corresponderem o trovador sofre a "coita de amor".
Idade Média